USS Gravely (DDG-107) — 57-й эскадренный миноносец из серии запланированных к 13 сентября 2002 г. 62 эсминцев УРО типа «Арли Бёрк», строительство которых было одобрено Конгрессом США.

История строительства 
Киль эсминца был заложен 26 ноября 2007 года на судоверфи Ingalls Shipbuilding. Эскадренный миноносец «Грейвели» назван в честь вице-адмирала Сэмюэля Ли Грейвели Младшего ().

Церемония вступления эсминца «Грейвели» в состав ВМС США состоялась 20 ноября 2010 года.

История службы 

17 июня 2016 года, находясь в Средиземном море в эскорте авианосца «Гарри Труман», эсминец совершил опасное сближение с российским сторожевым кораблём «Ярослав Мудрый», в связи с чем российские и американские официальные лица обвинили друг друга в опасном и непрофессиональном маневрировании.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт корабля

G
Gravely (DDG-107)